Waldingfield ist Teil des Namens folgender englischer Dörfer:
Great Waldingfield
Little Waldingfield